Goeroe (wijze) - een spirituele leraar of gids
 Goeroe (dagstrip) - een strip van Marten Toonder

Zie ook

 Guru (doorverwijspagina)